Joazaf II (patriarcha Konstantynopola)
 Joazaf II (patriarcha Moskwy)